Chiesa di San Procopio a Fiesco
Chiesa di San Procopio a San Procopio
Chiesa di San Procopio a Třebíč